

Особи 
 Траян (; 53—117) — римський імператор з династії Антонінів (, c 98).
 Колона Траяна
 Форум Траяна
 Ринок Траяна
 Траян Бесеску (; нар. 1951) — президент Румунії з 2004 — до 2014 року.

Топоніми 
 Траян () — комуна в Румунії, у повіті Бакеу.
 Траян () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Траян.
 Траян () — комуна в Румунії, у повіті Бреїла.
 Траян () — село в Румунії, у повіті Бреїла. Входить до складу комуни Траян.
 Траян () — комуна в Румунії, у повіті Яломіца.
 Траян () — село в Румунії, у повіті Яломіца. Входить до складу комуни Траян.
 Траян () — комуна в Румунії, у повіті Олт.
 Траян () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Траян.
 Траян () — комуна в Румунії, у повіті Телеорман.
 Траян () — село в Румунії, у повіті Телеорман. Адміністративний центр комуни Траян.
 Траян () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Біволарі.
 Траян () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Себеоань.
 Траян () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Зенешть.
 Траян () — село в Румунії, у повіті Констанца. Входить до складу комуни Сечеле.
 Траян () — село в Румунії, у повіті Галац. Входить до складу комуни Браніштя.
 Траян () — село в Румунії, у повіті Тулча. Входить до складу комуни Черна.
 Траян () — село в Румунії, у повіті Сату-Маре. Входить до складу комуни Доба.
 Траян () — село в Румунії, у повіті Мехедінць. Адміністративно підпорядковується місту Винжу-Маре.

Див. також 
 Троян
 Траянов